Сима Марковић може бити:

 Сима Марковић (војвода), војвода из Првог српског устанка
 Сима Марковић, (1888-1939) математичар и политичар, секретар КПЈ.